Лавровское сельское поселение — муниципальное образование в Судогодском муниципальном районе Владимирской области России.

Административный центр — деревня Лаврово.

История 
В 1983 году центр Судогодского сельсовета перенесен в деревню Лаврово с переименованием его в Лавровский сельсовет. В 1998 году Лавровский сельсовет преобразован в сельский округ.

Лавровское сельское поселение образовано 13 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 60-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Лавровского и Чамеревского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 42 населённых пункта:

Транспорт 
На территории поселения, в 500 м западнее деревни Суховка, с 2010 года действует частная посадочная площадка «Суховка» , принимающая легкомоторные воздушные суда авиации общего назначения. С весны 2011 года площадка «Суховка» является местом временного базирования дельталётов ГУ МЧС по Владимирской области, выполняющих противопожарное авиапатрулирование лесных массивов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт муниципального образования
 https://web.archive.org/web/20090415065530/http://chamerevo.net.ru/okruga/okruga.htm
 http://www.sukhovka.ru

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Судогодского района